

Іґнатувка — село в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Іґнатувка — село в гміні Єленево Сувальського повіту Підляського воєводства